«Act a Fool» — сингл Лудакриса с саундтрека к фильму «Двойной форсаж». В альбоме Chicken-n-Beer присутствует как бонус-трек.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings